Słowo Céret może oznaczać:
 Céret – rzeka we Francji, lewy dopływ rzeki Aveyron
 Céret – miejscowość i gmina we Francji, w regionie Oksytania, w departamencie Pireneje Wschodnie